Фрэнк Винсент Гаттузо (; род. , Норт-Адамс, Массачусетс, США — 13 сентября 2017, Нью-Джерси, США) — американский актёр, музыкант, писатель, предприниматель. Широко известен благодаря сотрудничеству с Мартином Скорсезе над тремя его самыми известными картинами: «Бешеный бык» (1980), «Славные парни» (1990) и «Казино» (1995). С 2004 по 2007 год исполнял роль Фила Леотардо в культовом телесериале HBO «Клан Сопрано», в 2001 году, и позже в 2004 и 2005, озвучивал босса мафии Сальваторе Леоне в трёх частях популярной серии игр «Grand Theft Auto».

Ранние годы 
Винсент родился в Норт-Адамс (штат Массачусетс, США) в итало-американской семье; у него сицилийские (от деда по отцовской линии) и неаполитанские корни. Его отец, Фрэнк Винсент Гаттузо-старший, был в своё время кузнецом, но в дальнейшем стал бизнесменом. У Фрэнка есть два брата: Ник и Джимми, и сводная сестра, Фрэн Фернандес. Вырос Фрэнк в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси).

Карьера 
Первоначально начинал карьеру как музыкант, но спустя некоторое время ему улыбнулась удача, и он получил роль в фильме «Коллекционер смертей» (1976), где также снялся его друг Джо Пеши. После этого фильма их заметили Роберт Де Ниро с Мартином Скорсезе. Их последующее сотрудничество вылилось в три фильма: «Бешеный бык» (1980), «Славные парни» (1990) и «Казино» (1995). После этих ролей за Фрэнком Винсентом закрепился образ гангстера — именно людей такого типа ему чаще всего приходится играть.

Среди других его знаменитых ролей — безжалостный нью-йоркский мафиози Фил Леотардо из криминально-драматического телесериала канала HBO «Клан Сопрано». За эту роль Фрэнк в 2008 году (как и другие члены основного актёрского состава) был отмечен премией Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале».

В 1996 году Винсент снялся в клипе «Street Dreams» рэпера Nas в роли Фрэнка Марино — своего персонажа из фильма «Казино». Также озвучил роль босса мафии Сальваторе Леоне в трёх частях популярной серии игр «Grand Theft Auto» в 2001 (III), 2004 (San Andreas) и 2005 (Liberty City Stories) годах.

В 2006 году Фрэнк выпустил книгу «A Guy’s Guide to Being a Man’s Man», отзывы на которую были, в основном, положительные.

Смерть 
В начале сентября 2017 года Винсент перенёс сердечный приступ. 13 сентября 2017 года он умер во время операции на открытом сердце в Нью-Джерси в возрасте 80 лет. Останки Винсента были кремированы в похоронном бюро в Монклере, штат Нью-Джерси. Отпевание состоялось 16 сентября 2017 года. У него осталась жена Кейтлин и трое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Писатели США